[[Archivo:Anatomy of the Human Ear 1 Intl.svg|thumb|Anatomía del oído humano. El meato acústico externo es el número 3, y el meato acústico interno es el número 22.]]Meatus o meato es una abertura o canal del cuerpo humano. Es una palabra de origen latino, meatus, que significa 'pasaje' u 'orificio'. Por este pequeño canal pueden circular líquidos como la orina o secreciones como el semen.

Los meatos o meatus presentes en el cuerpo humano son:
 meato urinario o meato uretral: es el final del conducto excretor del aparato urinario, la uretra. En el hombre se abre al exterior por el orificio en la extremidad libre del pene, también utilizado para las eyaculaciones seminales. En la mujer, se abre al exterior por un orificio en la vulva, en su mitad superior, superiormente al orificio vaginal e inferiormente al clítoris;
 meato nasal superior;
 meato nasal medio;
 meato nasal inferior;
 meato nasal común;
 meato nasofaríngeo;
 meatus acusticus externus, que también es conocido como «conducto auditivo externo»;
 meatus acusticus internus'', que también es conocido como «conducto auditivo interno».

Referencias 

Anatomía humana
Cabeza
Pene